Europese weg 88, een Europese weg
E88 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten